Whitefish Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Whitefish Lake (Merrill Creek), sjö i Hastings Country och Lennox and Addington County, Ontario, 
 Whitefish Lake, Thunder Bay District, sjö i Ontario, 

Robotskapade Kanadaförgreningar